Авдиенко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Авдиенко, Афанасий Григорьевич (1910—1995) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Авдиенко, Виктор Борисович (род. 1958) — советский и российский спортсмен, мастер спорта СССР по плаванию.
 Авдиенко, Михаил Оверкович (1892/1886—1937) — украинский революционный, политический и общественный деятель.